Лома Реал има више значења:

 Лома Реал (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Реал (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику